Bouchet (Drôme), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Senyoria de Bouchet, jurisdicció feudal formada vers el 1000 amb una part dels dominis que havien estat de Fulcrad, vescomte de Vendôme 
 Le Bouchet-Mont-Charvin, municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Le Bouchet-Saint-Nicolas, municipi al departament de l'Alt Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Jacinto Octavio Picon Bouchet (Madrid, 1852 - 1923), escriptor, pintor, crític d'art i periodista